Amerikai egyesült Államok
Strain (Arkansas)
Strain (Missouri)